Vitale  Michiel (10..-1102),  doge de Venise ;
 Domenico Michiel (10..-v. 1130),  doge de Venise ;
 Vitale Michiel (11..-1172)  doge de Venise ;
  (13..-v. 1349) prélat italien ;
 Giustina Renier Michiel (1755-1832), écrivaine et salonnière italienne ;
  (1814-1904), personnalité politique italienne.